glosa (glossa) – adnotacja umieszczona w tekście
 glosa (glossa) – naukowy komentarz do orzeczenia sądowego
 języczek (glossa) – element narządów gębowych owadów